Arulenus steht für
 Arulenus (Gattung), eine Heuschreckengattung

Arulenus ist der Name folgender Personen:

 Gnaeus Arulenus Caelius Sabinus, römischer Suffektkonsul und angesehener Rechtsgelehrter im 1. Jahrhundert n. Chr.
 Quintus Iunius Arulenus Rusticus (35–93), römischer Suffektkonsul